Пип:

 Пип () — персонаж сериала «South Park».
 Пип — эпизод 405 (№ 62) сериала «South Park», целиком посвящённый Пипу.

См. также 
 Пип Пайл (1950—2006) — английский барабанщик.
 Пип-шоу — британский телесериал-комедия положений.
 PiP () — телевизионная технология одновременного отображения нескольких каналов на одном экране.

 pip — система управления пакетами, написанными на языке программирования Python.
 Lil Peep - американский репер и певец из Ронконкома, Нью-Йорк.